Русанова — жіноча форма російського прізвища Русанов. Відомі носії:
 Русанова Ірина Василівна (нар. 1934) — кандидат архітектури, доцент кафедри містобудування Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка».
 Русанова Ірина Петрівна (1929—1998) — російський археолог-славіст, доктор історичних наук, працювала у відділі слов'яно-руської археології Інституту археології АН СРСР (потім Інституту археології РАН).
 Русанова Олександра Лук'янівна (1930, тепер Російська Федерація — ?) — українська радянська діячка, голова колгоспу «Мир» Токмацького району Запорізької області. Депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.
 Русанова Поліна Митрофанівна (нар. 1946) — українська радянська діячка, затяжниця Макіївського філіалу Донецького виробничого об'єднання взуттєвих підприємств. Депутат Верховної Ради УРСР 8-9-го скликань.
Російські прізвища